Stunner bezeichnet:

 Eine Wrestling-Technik, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken#Andere Angriffe
 Eine israelisch-amerikanische Anti-Raketen-Rakete, siehe David’s Sling
 eine Computerspielfigur, die Gegner "stunnt" sie also betäubt und/oder handlungsunfähig macht.